Стадниче́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Стадниченко Агнеса Полікарпівна — український вчений-біолог, доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Стадниченко Володимир Якович — публіцист, кандидат історичних наук, заслужений журналіст України, громадський діяч, лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка.
 Стадніченко Олександр Леонідович (1962-2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стадниченко Юрій Іванович — український поет, перекладач, публіцист.

Українські прізвища
Прізвища на -енко